Der Lamphun Warriors Football Club (Thai: ) ist ein professioneller thailändischer Fußballverein aus Lamphun, der in der Thai League, der höchsten thailändischen Spielklasse, spielt.

Vereinsgeschichte 
Lamphun Warriors FC, auch bekannt als The White Cattles (ราชันโคขาว), wurde 2008 gegründet. Seit 2011 spielt der Verein drittklassig. Von 2011 bis 2016 spielte der Verein in der Regional League Division 2. Mit Einführung der Ligareform 2017 spielte der Verein dann Thai League 3 und stieg nach fünf Jahren in die Thai League 2 auf. Dort konnte man auf Anhieb die Meisterschaft feiern und spielt somit in der Saison 2022/23 erstmals in der Thai League.

Stadion 
Der Verein trägt seine Heimspiele im Lamphun Province Stadium, auch bekannt unter den Namen Mae Guang Stadium oder Lamphun POA Stadium () in Lamphun aus. Das Mehrzweckstadion hat ein Fassungsvermögen von 3.000 Zuschauern.

Spielstätten seit 2011

Vereinserfolge 
 Regional League Division 2 - North: 2011 (2. Platz)
 Thai League 3 – North: 2020/21
 Thai League 3 – National Championship: 2020/21 
 Thai League 2: 2021/22

Spieler 
Stand: 25. Januar 2023

Ehemalige Spieler 
  Arsan Phengbanrai
  Kim Young-kwang
  Supakit Jinajai
  Rungrath Poomchantuek
  Milan Bubalo
  Saharat Kanyaroj
  Siwapong Jarernsin
  Sirisak Musbu-ngor

Saisonplatzierung

Beste Torschützen seit 2011

Trainer 
Stand: 18. November 2022

Sponsoren

Einzelnachweise / Erläuterungen

Weblinks 
 
 
 
 Lamphun Warrior FC in der Datenbank von thaileague.co.th
 Lamphun Warriors FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com

Lamphun Warrior,FC
Gegründet 2008
Sport (Lamphun)